One Night in Bangkok è una canzone incisa dall'attore e cantante britannico Murray Head nel 1984 e scritta per il musical Chess.  La musica è stata composta dagli ex componenti del gruppo ABBA, Björn Ulvaeus e Benny Andersson, mentre il testo è di Tim Rice. La voce principale dei cori è del compositore svedese Anders Glenmark.

La canzone 
Il testo, eseguito quasi in forma di rap da Murray Head, è una ironica denuncia contro la corruzione morale della città di Bangkok, contrapposta alla esaltazione della valenza intellettuale del gioco degli scacchi.

La canzone contiene numerosi riferimenti alla città di Bangkok, dal «muddy old river» (il "vecchio fiume fangoso", ovvero il Chao Phraya), al «reclining Buddha» (la gigantesca statua del Buddha disteso all'interno del tempio Wat Pho), fino a citare l'attore Yul Brynner (che interpreta il Re del Siam nel film Il re ed io, del 1956).

Tracce
Venne pubblicata come singolo in due versioni:
 7" single
 lato A One Night in Bangkok — 3:54
 lato B Merano by The London Symphony Orchestra & The Ambrosian Singers — 7:08

 12" maxi
 lato A One Night in Bangkok — 5:38
 lato B Merano by The London Symphony Orchestra & The Ambrosian Singers — 7:08

Il singolo aggiunse i vertici delle classifiche in Germania, Svizzera e Australia, arrivò alla terza posizione in Canada e negli Stati Uniti, e alla dodicesima nel Regno Unito.

Cover 
 Una versione dance incisa da Louise Robey nel 1984, raggiunse la quinta posizione della classifica US Billboard, prima del successo della versione originale.
 Il chitarrista Steve Vai incluse parte del brano nella sua Fire Garden Suite del 1996.
 Il cantante norvegese Jan Werner Danielsen pubblicò una cover del singolo nel 1998,  nell'album Music of the Night.
 Il gruppo pop svedese A*Teens incise una versione cover nel 2003 per l'album New Arrival.
 La boy band danese C21 ne pubblicò una cover come singolo nel settembre 2003.
 Nel 2005 il pezzo conobbe una rinnovata popolarità, grazie alla versione remix del gruppo Vinylshakerz.
 Il DJ svizzero DJ Antoine ne registrò una cover per l'album Live in Bangkok del 2008.
 Una versione a cappella venne incisa dal gruppo austriaco Safer Six.
 Nelle scene finali del film Una notte da leoni 2, quando Mike Tyson sale sul palco al matrimonio di Stuart "Stu" Price canta questa canzone, in palese riferimento alla notte trascorsa dai protagonisti nella capitale thailandese.

Collegamenti esterni